L'expression Oscars du cinéma 1970 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1970 et honorait des films sortis en 1969.

Pour les films sortis en 1970 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1971.